Mitelli ist der Familienname folgender Personen: 

 Agostino Mitelli (1609–1660), italienischer Maler
 Gabriele Mitelli (* 1988), italienischer Jazzmusiker
 Giuseppe Maria Mitelli (1634–1718), italienischer Kupferstecher und Maler